Station Rotterdam Kleiweg, station in Rotterdam
 Stopplaats Kleiweg, spoorweghalte in Rijswijk